Het ATP-toernooi van Athene 1991 (met de officiële naam Athens Open 1991) werd van 30 september tot en met 6 oktober 1991 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene.
Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1991
Athene